Karakalpakiska (Qaraqalpaq tili), ibland också kallat Karaklobuk, Çorny, Klobouki, Qaraqalpaq Türkçesi eller Karakalpak Türkçesi inom turkologin, är ett kiptjakiskt (nordvästturkiskt) turkspråk och närmast släkt med kazakiska.

På karakalpakiska finns, förutom en muntlig tradition, en skriven litteratur sedan 1920-talet. Språket talas i huvudsak av etniska karakalpaker i den autonoma republiken Karakalpakstan (ibland Karakalpakien), i Uzbekistan. Det finns mer än 400 000 personer med karakalpakiska som modersmål och ytterligare 1,3 miljoner som anger karakalpakiska som andraspråk, enligt den sista sovjetiska folkräkningen från 1989. Språket har idag officiell status i Karakalpakistan.

Ortografi 
Karakalpakiska skrivs idag med det latinska alfabetet men använde under den sovjetiska tiden först ett modifierat arabiskt alfabet och därefter ett latinskt alfabet, men från 1940 användes det ryska kyrilliska alfabetet med vissa hjälptecken.

Externa länkar 

 Ethnologue om karakalpaiska

Turkspråk
Språk i Uzbekistan